1-й гонведный Будапештский пехотный полк (, ) — пехотный полк Королевского венгерского гонведа вооружённых сил Австро-Венгрии.

История 
Полк образован в 1886 году. Штаб — Будапешт. Полковой цвет — серый с золотом. Этнический состав полка по состоянию на 1914 год: 91 % — венгры. Все три батальона полка размещались в Будапеште.

В 1914 году полк в составе 81-й пехотной бригады, 20-й пехотной дивизии гонведа и 3-го корпуса 2-й армии Австро-Венгрии участвовал в Первой мировой войне на Восточном фронте. Полк участвовал в битве за гору Маковка против русских войск, которая завершилась тактическим поражением австро-венгерской армии: в частности, 1-й гонведный полк потерял пленными 2 офицеров и 147 нижних чинов батальона Бема.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900—1914
 Austro-Hungarian Land Forces 1848—1918 By Glenn Jewison & Jörg C. Steiner

Пехотные полки Австро-Венгрии
Военная история Венгрии
Воинские части и формирования, созданные в 1886 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году